Михаил Иванович Правдин (26.10.1907 — 22.01.1968) — советский военачальник, военный лётчик, участник Советско-финляндской и Великой Отечественной войн, генерал-майор авиации (17.08.1953).

Биография 
Михаил Иванович Правдин родился 26 октября 1907 года в селе Лапшанга Нижегородской губернии Российской империи, ныне в Варнавинском районе Нижегородской области. Русский.

В Красной армии с октября 1928 года. Окончил Нижегородскую пехотную школу имени И. В. Сталина в 1931 году, курсы инструкторов парашютного дела в Пушкине в 1933 году, Качинскую Краснознаменную военную авиашколу имени А. Ф. Мясникова в 1939 году, курсы усовершенствования начальствующего состава при Военной академии командного и штурманского состава ВВС Красной армии в Чкалове в 1942 году, авиационный факультет Высшей военной академии Генерального штаба имени К. Е. Ворошилова в 1952 году.

До службы в армии М. И. Правдин в 1926—1928 годах работал секретарем и председателем сельсовета с. Лапшанга. 1 октября 1928 года он поступил в Нижегородскую пехотную школу им. И. В. Сталина. После её окончания в апреле 1931 года назначен командиром взвода в 33-й стрелковый полк 11-й Ленинградской стрелковой дивизии Ленинградского военного округа. С июля 1931 года командовал взводом в отдельном отряде № 3 Ленинградского военного округа. В октябре 1933 года в городе Пушкин Ленинградской области окончил курсы инструкторов парашютного дела и был удостоен звания «Инструктор парашютного дела ВВС Красной армии». Был назначен командиром парашютной роты 1-й воздушно-десантной бригады.

С декабря 1934 года служит в ВВС РККА в должности начальника парашютно-десантной службы 1-й тяжелобомбардировочной бригады ВВС Ленинградского военного округа. В марте 1939 года направлен в Качинскую Краснознаменную военную авиашколу имени А. Ф. Мясникова. По окончании школы вернулся на прежнюю должность — начальник парашютно-десантной службы ВВС Ленинградского военного округа. В период советско-финляндской войны — начальник парашютно-десантной службы ВВС Северо-Западного фронта. За боевые отличия 24 апреля 1940 года награждён орденом Красного Знамени. В начале апреля назначен помощником командира 153-го истребительного авиационного полка ВВС Ленинградского военного округа.

С началом войны полк воевал в составе ВВС Северного, затем Ленинградского фронтов, участвовал в боях на Карельском перешейке, в отражении налетов врага на Ленинград и Кронштадт. В сентябре 1941 года майор Правдин был командирован в Чкалов на курсы усовершенствования начальствующего состава при Военной академии командного и штурманского состава ВВС Красной армии. В январе окончил курсы и был назначен командиром 254-го истребительного авиационного полка. Полк после доукомплектования в 11-м запасном истребительном авиационном полку в Таганроге вошел в состав 4-й резервной авиационной группы ВВС Юго-Западного фронта для участия в Харьковском сражении.

После доукомплектования во 2-м запасном истребительном авиационном полку в июне 1942 года полк вошел в состав 269-й истребительной авиационной дивизии 8-й воздушной армии Юго-Западного фронта. Полк участвовал в боевых действиях в районах Калач, Тумрак и под Сталинградом, сопровождая штурмовики и прикрывая войска фронта. В январе 1943 года майор Правдин был отозван в Москву и назначен старшим инструктором-летчиком Главного управления боевой подготовки фронтовой авиации ВВС РККА. С апреля 1945 года принимал участие в Берлинской наступательной операции в составе 16-й воздушной армии. В ходе операции был назначен командиром 129-й истребительной авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. Полки дивизии базировались на аэродромах Вормдит и Виттенберг в Курляндии и боевой работы после штурма Кёнигсберга уже не вели.

После войны подполковник Правдин продолжал командовать этой дивизией в Восточной Пруссии, а затем в Белорусском военном округе. С декабря 1950 года на учёбе в Высшей военной академии Генерального штаба имени К. Е. Ворошилова. По окончании занимал руководящие должности в ВВС, был старшим военным советником в КНР, по возвращении — заместитель командующего Северо-Кавказской армией ПВО по боевой подготовке. В октябре 1960 года уволен в запас.

Награды 
 Орден Ленина;
 2 ордена Красного Знамени;
 Орден Отечественной войны I степени;
 2 Ордена Красной Звезды;
 Медали.

Публикации

См. также 
 129-я истребительная авиационная дивизия
 254-й истребительный авиационный полк

Примечания

Литература

Ссылки 
 Награды героя Сайт «Подвиг народа»
 Правдин Михаил Иванович. Сайт «Бессмертный полк»
 Правдин Михаил Иванович. Сайт «Бессмертный полк»
 Правдин Михаил Иванович. Сайт Газета «Сталинский сокол» 

Выпускники Военной академии Генерального штаба
Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Выпускники Качинского высшего военного авиационного училища
Участники битвы за Ленинград
Участники Сталинградской битвы
Участники Берлинской операции